A part del significat del nom comú, obac, hi ha:

 Els Obacs, obaga de la vila de Guàrdia de Noguera, pertanyent al terme municipal de Llimiana, al Pallars Jussà,
 Els Obacs, obaga del poble de Rivert, pertanyent al terme municipal de Llimiana, al Pallars Jussà,
 Els Obacs de Llimiana, poble dispers i enclavament del terme municipal de Llimiana, al Pallars Jussà.